Маргарита Магања () је мексичка глумица.

Филмографија

Теленовеле

ТВ серије:

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Мексичке глумице
Мексичке манекенке
Биографије живих особа